Ingerslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ingerslev (Tiset Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tiset Sogn, Aarhus Kommune
 Ingerslev (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Estruplund Sogn og Holbæk Sogn - Norddjurs Kommune - multi 1

 Slægter
 Ingerslev – en dansk slægt